Питер Дойг (; род. 17 апреля 1959, Эдинбург, Шотландия) — британский художник, заметная фигура ренессанса фигуративной живописи, который начался в середине 1990-х и продолжается до сих пор.

Биография 
Вырос в Канаде и на карибских островах Тринидад и Тобаго. В Лондоне учился в колледжах St. Martin’s и Chelsea, подружился со многими представителями движения «Молодых британских художников». Крис Офили стал одним из его лучших друзей. В 2002 году переехал на Тринидад вновь. Дойг пишет картины, а также показывает местному населению культовые американские фильмы. В 2008 году в Тейт прошла ретроспективная выставка. Работает в жанре пейзажа, долгое время бывшем «не в фаворе». Его картины сложны и красивы, что снискало ему любовь критики и публики, уставших от саркастичного постмодернистского искусства.

Творчество 
Дойг не пишет с натуры. Главное для него — не точное воспроизведение природы, а передача собственных ощущений от какого-либо места, фантазий, связанных с ним. Пишет по памяти, а также использует фотографии, старые открытки, любительские видеозаписи. 

Художник любит изображать дикие, пустынные места, где видны следы присутствия человека: одинокие лодки, заброшенные дома… Например, одна из его самых известных картин, «Бетонная хижина», изображает полуразрушенное здание постройки Ле Корбюзье. На картине прекрасно передан контраст модернистской утопии и дикой природы. Работы нередко сравнивают с картинами Мунка и Чюрлениса, с фильмами Дэвида Линча. 

Слава пришла относительно поздно. В 1991 году выиграл Whitechapel Art Gallery’s Artist Award, давшей общественное признание, двумя годами позже получил первый приз на John Moores Liverpool Exhibition. Признание упрочилось в 1994 году, когда он был номинирован на премию Тернера. В 1999 году выбран EASTinternational с Roy Arden. Несколько лет назад Чарльз Саатчи организовал выставку «Триумф живописи», на которой были представлены работы Дойга. 

Безошибочно узнаваемый стиль живописи можно охарактеризовать как фигуратив и абстракцию одновременно. Мерцание лака создает некую завесу, разрушая тем самым ощущение пространства. Поэтому произведения ценятся не только индивидуальной манерой исполнения, но также своей фантазийностью, передачей собственных ощущений от любимых мест.

Ценовые рекорды 
 2007. Картина «Белое каноэ» была продана на аукционе Sotheby’s за  $11.2 миллионов долларов, что в тот момент было рекордом для живущего европейского художника.
 10 ноября 2009 в Нью-Йорке на аукционе Christie's картина «Reflection (What does your soul look like)» / «Отражение (Как выглядит твоя душа»), созданная в 1996 году, ушла с молотка за 10,162 миллиона долларов.

Ссылки 
 Выставка Питера Дойга в галерее Тейт в Лондоне 
 В галерее Saatchi в Лондоне
 на artnet

Источники 

Персоналии по алфавиту
Художники Великобритании
Родившиеся в 1959 году
Современные художники Великобритании
Премия Тёрнера
Лауреаты премии Тёрнера